Niemcy:
 Dornburg – dzielnica Gommern
 Dornburg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg

Zobacz też:
 Dornburg-Camburg
 Dornburg/Saale